Южный сельский округ

Владимирская область 

 Южный сельский округ Меленковского района

Краснодарский край 

 Южный сельский округ администрации города Белореченска
 Южный сельский округ Крымского района

Омская область 

 Южный сельский округ Павлоградского района

В упразднённом регионе

Читинская область 

 Южный сельский округ Борзинского района